Desa Jadimulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jadimulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 108,55), Jawa Barat, 
 Desa Jadimulya (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 108,47), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar